Добруджанская армия () — оперативное объединение соединений, частей и учреждений Русской императорской армии и Королевской румынской армии в Первой мировой войне.

История 
Армия образована приказом короля Румынии Фердинанда I от 25 августа (8 сентября) 1916 года. Создание её происходило в сложной обстановке, сразу после вступления Румынии в первую мировую войну 14 (27) августа 1916 года. В этот же день, 14 августа, в соответствии с Союзной русско-румынской конвенцией в пределы Румынии вступил русский 47-й армейский корпус (командующий — генерал от инфантерии А. М. Зайончковский). Корпус имел задачу действовать в Добрудже и поддерживать 3-ю румынскую армию (командующий — дивизионный генерал ), развернутую на румынско-болгарской границе. Он должен был прикрывать Южную Добруджу в наиболее уязвимом для неприятельского удара месте (стык провинции Добруджа и течения Дуная у Черновод), где противник мог одним ударом разрезать Румынию надвое в её наиболее узком месте. Корпус был слабым, в его состав входили: второочередная 61-я пехотная дивизия генерал-майора П. Н. Симанского; сформированная в России из австро-венгерских военнопленных южнославянского происхождения Сербская добровольческая дивизия полковника ; 3-я кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Е. А. Леонтовича;  Черноморский конный полк. Общая численность корпуса на тот момент составляла 44 600 человек, части имели большой недостаток в вооружении, тяжёлой артиллерии не было совсем. Русское командование не имело возможности усилить корпус, поскольку к этому времени части Юго-Западного фронта (которому подчинялся 47-й армейский корпус) понесли тяжёлые потери в Брусиловском прорыве, к тому же ещё продолжались кровопролитные бои под Ковелем.

Между тем, совершенно неожиданно для союзников по Антанте, заблаговременно развернутая вдоль границы и значительно дооснащённая германским тяжёлым вооружением 3-я болгарская армия генерала Стефана Тошева перешла в наступление, штурмом овладела крепостью Тутракан (пленено от 22 до 30 тысяч румын с 162 орудиями) и отбросила 3-ю румынскую армию в Добруджу, где её разбитые части столкнулись с двигавшимся им навстречу от русской границы 47-м армейским корпусом.

Поскольку основные силы румынской армии к тому времени уже сильно увязли в сражениях против австро-венгерских войск в Трансильвании, для руководства боевыми действиями румынских и русских войск на изолированном театре военных действий в Добрудже и была создана Добруджанская армия, решение о формировании которой принял румынский король по согласованию с русской Ставкой Верховного главнокомандующего. Он же сам предложил назначить командующим армией имевшего большой боевой опыт русского генерала, поскольку уже убедился в несоответствии своих генералов требованиям современной войны. 14 августа русские войска вступили на территорию Румынии и начали марш к линии фронта, а решение о создании армии и назначении командующего было принято 25 августа (8 сентября) 1916 года.

В состав армии вошли:
 русский 47-й армейский корпус (его командование осталось за А. М. Зайончковским);
 румынская 3-я армия (5-я, 9-я, 19-я и 15-я пехотные дивизии, 5-я кавалерийская бригада каларашей);
 русская 115-я пехотная дивизия (прибыла из России в начале сентября);
 русская 3-я пехотная дивизия (прибыла из России в середине октября);
 русская 30-я пехотная дивизия (прибыла из России в середине октября).

Создание армии происходило непосредственно в ходе встречного сражения при инициативе в руках противника. Положение усугублялось противоречиями между русским и румынским командованиями, несогласованностью действий союзных войск и их неподготовленностью к совместным действиям. С начала сентября армия отходила от границы, но к 8 сентября сумела ценой больших усилий остановить болгарское наступление на Копадинской позиции.

Германское командование, убедившись в слабости противостоящих ему в Добрудже русско-румынских войск, решило развить успех на этом направлении. Хотя оно и расценивало операцию в Добрудже, как отвлекающую русско-румынские войска от Трансильвании, где планировалось разгромить главные силы румынской армии, но тем не менее приняло спешные меры к усилению своих войск на этом участке. 3-я болгарская армия была усилена турецким армейским корпусом, германскими артиллерийскими (до 270 орудия, включая тяжёлую артиллерию) и пехотными частями (60 тысяч болгар, 12 тысяч турок, 8 тысяч немцев). Главнокомандующим этими войсками был назначен германский генерал-фельдмаршал Август фон Макензен. Ему противостояли 54 тысячи русских и румынских войск. 6 октября Макензен перешёл в наступление и нанёс Добруджанской армии , нанеся главный удар не по русским, а по румынским позициям. Ввиду слабого сопротивления румынских войск, временами переходящего в паническое бегство, были вынуждены отходить и русские войска. 9 (22) октября немцами был завершён прорыв Копадинской позиции, 10 (23) октября ими взята Констанца, 11 (24) октября — Чернаводэ и Меджидия.

В такой обстановке русское командование без согласования с румынским командованием отстранило от должности генерала А. М. Зайончковского, а все подчинённые ему русские войска передало вновь созданной Дунайской армии генерала от кавалерии В. В. Сахарова, подчинявшейся непосредственно русскому главному командованию.

Командующий 
 08.1916—10.1916 — генерал от инфантерии Зайончковский, Андрей Медардович

Примечания

Литература 
 Зайончковский А. М. Записка генерал-майора А. М. Зайончковского о Добруджанской операции 1916 г. — : Государственное социально-политическое издательство, 1933.
 Базанов С. Н. Фронтовые пути русских армий. // Военно-исторический журнал. — 1996. — № 4. — С.24-36.
 Козлов Д. Ю. Флот в румынской кампании 1916—1917 годов. — : Издатель М. А. Леонов, 2003. — 128 с.
 Оськин М. В.  Добруджанская армия А.М. Зайончковского на Румынском фронте осенью 1916 года. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 4. — С.16—22.
 Прямицын В. Н., Чертов В. В. «На нас ложится обязанность сохранить Румынию». Русские армия и флот в Румынской кампании 1916—1917 гг. // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 12.

Армии России во время Первой мировой войны
Румыния в Первой мировой войне